Kerítés, valamely telek védelmét szolgáló építmény
 Kerítés, nemi erkölcs elleni bűncselekmény
 Kerítések, Denzel Washington 2016-os filmje